Barges (Côte-d'Or), commune française de la Côte-d'Or ;
 Barges (Haute-Loire), commune française de la Haute-Loire ;
 Barges (Haute-Saône), commune française de la Haute-Saône.

 Barges (Orne), ancienne commune française de l'Orne, auj. intégrée à Villebadin.

 Barge (Italie), commune de la province de Coni dans le Piémont en Italie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France